Герман Ройхлінг (1872—1955) — засновник гірничовидобувної компанії.
 Карл Ройхлінг (1855—1920) — німецький маляр, живописець та ілюстратор, відомий своїми творами на історичну військову тематику.

 Ройхлінг Фельклінген — спортивний клуб з міста Фельклінген.